Nothrotheriidae — семейство вымерших наземных ленивцев, которые жили приблизительно с 11,6 млн лет до 11 тыс. лет назад. Nothrotheres были перемещены в 2004 году из трибы Nothrotheriini или подсемейства Nothrotheriinae в пределах семейства Megatheriidae в отдельное семейство, Nothrotheriidae. Древнейшие Nothrotheriidae обнаружены в тортонском ярусе, около 11,6 миллионов лет назад, в Южной Америке. Крупнейшие представители входят в род Nothrotheriops, они достигали длины около 2,75 метра. Nothrotheriidae были маленькими по сравнению с некоторыми из их родственников семейства Megatheriidae, но мощные когти Nothrotheriidae обеспечивали эффективную защиту от хищников.

Эволюция 
В позднем миоцене и плиоцене род Thalassocnus с западного побережья Южной Америки адаптировался к полуводному образу жизни на морском побережье.

Самым ранним представителем семейства в Северной Америке был Nothrotheriops, появившийся в начале плейстоцена, около 2,6 млн лет назад. Род Nothrotherium достиг Мексики (Нуэво-Леон) к концу плейстоцена.

Последние наземные ленивцы в Северной Америке, принадлежащие к роду Nothrotheriops, вымерли настолько недавно, что их высушенный субфоссильный навоз прекрасно сохранился в некоторых пещерах (например, в пещере Rampart в Большом каньоне). Один из скелетов, найденный в лавовой трубке (пещере) в кратере Аден, рядом с Kilbourne Hole, штат Нью-Мексико, до сих пор сохранил кожу и волосы, и теперь находится в Peabody Museum of Natural History. В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке есть образец навоза с прикрепленной к нему запиской с надписью «депонированный Теодором Рузвельтом». Самое крупное собрание образцов навоза Nothrotheriops можно найти в коллекциях Смитсоновского музея.

Классификация 
 Подсемейство Nothrotheriinae
 Род Amphibradys
 Род Chasicobradys
 Род Huilabradys
 Род Mionothropus
 Род Nothropus
 Род Nothrotheriops
 Род Nothrotherium
 Род Pronothrotherium
 Род Xyophorus
Подсемейство Thalassocninae с единственным родом Thalassocnus с 2016 года перенесено в семейство Megatheriidae.

Примечания 

Вымершие неполнозубые
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена